Kenansville est le nom de deux villes américaines :
 Kenansville en Caroline du Nord.
 Kenansville en Floride.